Калли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Калли, Дейтон (род. 1946) — американский актёр шотландского происхождения.
 Калли, Пол (1928—2010) — американский художник, наиболее известный рисунками, созданными им для почтовых марок.

Калли () — эстонский топоним:
  Калли — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.
  Калли — деревня в уезде Пярнумаа, Эстония.
  Калли — озеро в уезде Тартумаа, Эстония.

 См. также 
 Кали (значения)